Las Flores (Califòrnia), concentració de població designada pel cens del Comtat d'Orange (Califòrnia)
 Las Flores (Maldonado), balneari del sud-est de l'Uruguai, al departament de Maldonado
 Gerber-Las Flores, població del Comtat de Tehama a l'estat de Califòrnia (Estats Units d'Amèrica)